

Товарищеский матч

Матч 1/2 финала I Кубка Европы

Финальный матч I Кубка Европы

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Неофициальные игры сборной 
Товарищеский матч

Товарищеский матч

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1960
 Матчи сборной, 1960

Футбол в СССР в 1960 году
1960